

Personnalités 
David Heneker (1906-2001), un musicien, compositeur et parolier britannique.
Richard William Heneker (1823-1912), immigrant irlandaise établi à Sherbrooke, Québec où il devient un homme d'affaires et un leader dans les Cantons-de-l'Est.
Sir William Charles Giffard Heneker (1867-1939) un soldat canadien ayant servi avec l'armée britannique en Afrique de l'Ouest, en Inde, puis plus tard sur le Front occidental pendant la Première Guerre mondiale.